Le Miao de Xijia (autonyme , en chinois 西家苗语, Xījiā Miáoyǔ) est une langue hmong-mien parlée dans le Guizhou par environ .

Classification interne 
Dans la classification chinoise établie par les linguistes Wang, Mao, Meng et Zheng, le miao de Xijia est rattaché au miao de Luobohe, un des sous-groupe du chuanqiandian qui est un des trois dialectes du hmong, au sein de la famille des langues hmong-mien.

Phonologie 
Les tableaux présentent les phonèmes vocaliques et consonantiques du miao de Xijia, parlé à Shibanzhai (石板寨), un village situé sur le territoire de la ville de Kaili, dans la préfecture autonome miao et dong de Qiandongnan.

Voyelles

Diphtongues 
Les diphtongues du miao de Xijia, sont , , , , , , . S'y ajoutent les triphtongues  et . Les autres rimes ne peuvent se terminer que par les consonnes  et .

Consonnes initiales

Tons 
Le miao de Xijia est une langue à tons qui possède quatre tons.

Notes et références

Sources 
 Chen Qiguang, 2007, 西家苗语, Xījiā Miáoyǔ, Minzu Yuwen, 2007:4, pp. 68-81.
  Barbara Niederer, 1998, Les langues Hmong-Mjen (Miáo-Yáo). Phonologie historique, Lincom Studies in Asian Linguistics 07, Munich, Lincom Europa

Liens externes 
 
  Les numéraux en miao de Xijia sur le site web de Eugene Chan, Max Planck Institut.

Inventaire de langues
Langue hmong-mien
Langue en Chine